Hearts – gioco di carte, noto in Italia anche come "Peppa" o "Cuori"
 Hearts – nome con cui è comunemente nota la società calcistica scozzese Heart of Midlothian Football Club
 Hearts – album degli America del 1975

Film
Hearts – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
Hearts – cortometraggio del 2009 diretto da Dane Hurt e Jeremi Mattern

Pagine correlate 
Cuori
Heart